Résultats détaillés du tournoi de tennis de Nice 2012 ou Open de Nice Côte d'Azur 2012 qui se déroule du 20 au 26 mai 2012.

Faits marquants 
 Quelques jours avant le début du tournoi, l'Open de Nice souffre de plusieurs forfaits de marque. Richard Gasquet, le vainqueur de l'édition 2010 du tournoi se retire pour une blessure à l'épaule et à l'adducteur. De même, Fernando Verdasco, le finaliste de l'édition 2010, décide aussi de se retirer. Ces deux joueurs souhaitent surtout ne pas accumuler un excès de fatigue en vue du tournoi de Roland Garros ayant lieu la semaine suivante.
 Nicolás Almagro remporte le tournoi en simple pour la deuxième fois d'affilée en battant le qualifié Brian Baker en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent face à Oliver Marach et Filip Polášek.

Primes et points

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Nice

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Nice
ATP 2012
Tennis en France en 2012
Tennis en mai 2012
Nice au XXIe siècle
Sport en France en mai 2012